Уо́дделл () — английская фамилия. Известные носители:

 Уодделл, Джастин (род. 1976) — британская актриса.
 Уодделл, Джон — ирландский археолог, профессор в отставке.
 Уодделл, Зейн (род. 1998) — южноафриканский пловец, чемпион мира.
 Уодделл, Кайл (род. 1993) — шотландский кёрлингист.
 Уодделл, Крейг (род. 1995) — шотландский кёрлингист.
 Уодделл, Лейла (1880—1932) — британская оккультистка, скрипачка и писательница, наиболее известная как любовница Алистера Кроули и популяризатор его учения.
 Уодделл, Мартин (род. 1941) — ирландский детский писатель, лауреат премии Х. К. Андерсена.
 Уодделл, Роб (род. 1975) — новозеландский гребец.
 Уодделл, Соня (род. 1973) — новозеландская гребчиха.

Примечания